Константи́н Ю́рьевич Душе́нов (р. 2 февраля 1960, Ленинград, СССР) — российский общественный деятель, публицист, директор Агентства аналитической информации «Русь православная»; автор книг, статей и фильмов национал-консервативного направления.

Биография

Происхождение 
Родился в Ленинграде в семье военнослужащего. Внук первого командующего Северным флотом Константина Ивановича Душенова (1895—1940).

В 1977—1987 годах служил в ВМФ СССР. Окончил Высшее Военно-Морское училище подводного плавания имени Ленинского Комсомола. Служил на Северном Флоте на атомных подводных лодках проекта 671РТМ и 667А в должностях командира ракетно-торпедной группы, командира минно-торпедной боевой части. 23 февраля 1983 года за выполнение специального задания командования (экспериментальные всплытия АПЛ в условиях ледовой обстановки с проломом льда) награждён медалью «За боевые заслуги». 

31 октября 1983 года находился в составе экипажа АПЛ «К-324» в Саргассовом море при инциденте, связанном с повреждением и выводом из строя американской сверхсекретной подводной низкочастотной гидроакустической антенны. 

Учился в адъюнктуре по специальности «военная история». Тема диссертации — «Военно-морские силы капиталистических государств в локальных войнах и вооружённых конфликтах после второй мировой войны».

В 1987 году принял крещение в Православной церкви. Был исключён из рядов КПСС с формулировкой «За деятельность, несовместимую с высоким званием советского офицера» и демобилизован. После демобилизации работал научным сотрудником в Публичной библиотеке, учителем в школе, читал спецкурс «Религиозные аспекты русской культуры» в Педагогическом университете Санкт-Петербурга.

Общественная деятельность 
С 1992 года — член редакционного совета газеты «Русь православная». Был пресс-секретарём митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна; Санкт-Петербургская епархия в 2009 году опровергала существование такой должности. Некоторые считают Душенова автором части статей, выходивших от имени митрополита Иоанна. Был председателем Союза православных братств Санкт-Петербурга.

Был 12-м номером в избирательном списке Конституционно-демократической партии — Партии народной свободы (КДП-ПНС) Михаила Астафьева на выборах в Государственную думу Российской Федерации осенью 1993 года. КДП-ПНС не собрала необходимое число подписей.

2 апреля 1995 года был избран членом Национального совета Социал-патриотического движения «Держава» Александра Руцкого. На съезде «Державы» 26 августа 1995 года утверждён в федеральной части предвыборного списка под № 3.

С 1995 года — председатель Христианско-патриотического союза (ХПС).

С 1996 года — член Центрального совета ВОПД «Духовное наследие» Алексея Подберёзкина.

С 1997 года главный редактор газеты «Русь православная». В мае 1998 года стал одним из основателей информационного сайта «Русская линия», изначально являвшегося интернет-версией «Руси православной», однако в 2000 году покинул этот проект из-за разногласий с его учредителями.

5 октября 2004 года Патриарх Алексий, закрывая Архиерейский собор, резко осудил деятельность газеты «Русь православная»: «Мы знаем немало таких людей, которые имеют средства и издают газеты (такие, как, например „Русь православная“), дискредитирующие Церковь и её иерархов. Они пытаются внести раздор и сомнение в души верующих. Вся их деятельность сводится к попыткам разделить Церковь». Душенов отреагировал, заявив: «Если такая небольшая по тиражу газета, как „Русь православная“, вызывает столь острую реакцию у священноначалия, то это свидетельствует лишь о потере контроля с их стороны над духовной жизнью Церкви».

В 2005 году Душенов приобрёл известность участием в процессе по делу об убийстве Галины Старовойтовой, когда пытался обеспечить алиби Юрию Колчину, признанному виновным в организации убийства.

В 2005 году вошёл в состав Главного совета восстановленного по инициативе Вячеслава Клыкова Союза русского народа.

Является ведущим цикла военно-политических, аналитических и православных передач на интернет-канале «День», главным редактором которого является Андрей Фефелов — сын общественного деятеля и писателя Александра Проханова.

Образование и военная служба 
Константин Юрьевич Душенов окончил Военно-Морскую Академию в Ленинграде, служил на Северном Флоте на АПЛ проектов РТМ , ушёл в запас в  звании капитан-лейтенанта.

Судебное преследование 
В январе 2005 года опубликовал в редактируемой газете так называемое «письмо 5000 представителей русской общественности», которые обратились к Генеральному прокурору России с требованием закрытия «всех религиозных и национальных еврейских объединений как экстремистских». 11 марта Российский еврейский конгресс (РЕК) потребовал от Генеральной прокуратуры России возбудить уголовные дела в отношении подписавших письмо. Душенов сказал на это, что «будет рад, если история с письмом станет громким открытым процессом» и что после публикации письма в редакцию несколько раз приходили сотрудники ФСБ «для доверительных бесед».

22 октября 2007 года прокуратура Санкт-Петербурга предъявила главному редактору газеты «Русь православная» Константину Душенову обвинение в совершении действий, «направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, происхождения, отношения к религии, совершенные публично и с использованием средств массовой информации, организованной группой», то есть совершении преступления, предусмотренное пунктом «в» части 2 статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. 21 декабря 2009 года прокуроры Ремезов и Ашина на заседании суда потребовали наказания для Душенова в виде заключения на четыре года в колонии общего режима.

3 февраля 2010 года Душенов был признан виновным и осуждён на три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении за авторство и распространение фильма «Россия с ножом в спине. Еврейский фашизм и геноцид русского народа» и за распространение журналов «Русь православная». Суд также на три года лишил Душенова права заниматься издательской деятельностью. Приговор обсуждался в петербургской и федеральной прессе. Как утверждает Ирина Левинская, выступившая в суде экспертом, суд обратил внимание, что Душенов не просто распространял клевету и ненависть к евреям и приверженцам иудаизма, но также зарабатывал на этом деньги. Опыт просмотра фильма «Россия с ножом в спине» в колонии строгого режима описан в книге Владимира Переверзина — «Заложник: История менеджера ЮКОСа». Адвокат Душенова Андрей Антонов заявил, что приговор Душенову необоснован, ссылаясь на спорную книгу историка Шломо Занда «Кто и как изобрёл еврейский народ». Он утверждает, что «…абсурдными и несостоятельными являются выдвигаемые в отношении граждан России обвинения в возбуждении ненависти либо вражды к лицам еврейской национальности, а равно унижения их достоинства, ст. 282 УК РФ. Ведь не существует, согласно этим добросовестным исследованиям, еврейского народа, еврейской нации в научном и практическом понимании народа и нации».

2 февраля 2011 года Душенов был переведён из колонии-поселения в исправительную колонию. 28 сентября 2012 года Всеволожский городской суд принял решение об условно-досрочном освобождении Душенова из-под стражи, однако решение было оспорено прокуратурой. 21 ноября 2012 года освобождён.

Мировоззрение 
Как сам себя называет, убеждённый антисемит «в самом высоком и благородном значении этого термина»: считает талмудический иудаизм активным врагом православия и русского народа, на всем протяжении истории постоянно стремящимся к разрушению и того, и другого. В статье «Предупреждение в жанре доноса» Душенов, отвергая обвинения в антисемитизме со стороны Глеба Якунина в адрес митрополита Иоанна, пишет: «Мы не можем удержаться от удовольствия привести высказывания Иоанна Златоуста: „синагога есть вертеп разбойников и логовище зверей. Там живут демоны, и не только в этом месте, но и в самих душах иудеев…“»

Активный сторонник канонизации Иоанна Грозного и Григория Распутина. Монархист-соборник.

Сочинения

Книги 
 Молчанием предается Бог , Санкт-Петербург, 2000 г.
 Раны русского сердца , Санкт-Петербург, 2003 г.
 Не мир, но меч , Санкт-Петербург, 2006 г.

Статьи 
 «Наглая и трусливая жидовская сволочь…»

Фильмография 
Цикл фильмов «Россия с ножом в спине»:
 Россия с ножом в спине. Еврейский фашизм и геноцид русского народа.
 Россия с ножом в спине — 2. Охота на русского Феникса.
 Россия с ножом в спине — 3. Чёрная сотня святой Руси.
 Россия с ножом в спине — 4. В поисках русской крови.
Документально-публицистический цикл фильмов «ТАЙНОЕ и ЯВНОЕ»:
 ЕВРЕИ И ПУТИН: От любви до ненависти.
 ГЕОПОЛИТИКА АПОКАЛИПСИСА.
Прочие фильмы:
 Россия, Путин и мировой шторм: наперегонки со смертью.
 Кровь, ложь и боль Новороссии.
 Сталин для русских: отец или отчим?

Примечания

Ссылки 
 Сайт К. Ю. Душенова 
 
 Константин Душенов Библиотека Якова Кротова
 Сайт ААИ «Русь Православная» 
 

Подводники СССР
Исключённые из КПСС
Выпускники Высшего военно-морского училища подводного плавания
Журналисты России
Русские националисты
Публицисты России
Монархисты России
Персоналии:Антисемитизм в Российской Федерации
Редакторы газет
Ультраправые в России Военные эксперты России